Сезон ФК «Ейбар» 2014—2015 74-й за ліком сезон футбольного клубу Ейбар і його перший сезон у найвищій лізі іспанського футболу.

Склад команди 
Станом на 2014 рік

Склад основної команди 
Оновлено станом на 25 січня 2015 року.

Склад і статистика 

|}

Трансфери

Прийшли

Пішли

Змагання

Усі турніри

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки за туром

Матчі 
Час початку вказано за CET.

Примітки 

Сезони ФК «Ейбар»
Ейбар